Гавриле́нко — поширене українське прізвище. Патронім від імені Гаврило.

Відомі носії 

 Гавриленко Алла Василівна (*1934) — українська балерина.
 Гавриленко Володимир Никифорович (1905 — 1995) — український письменник.
 Гавриленко Віктор Семенович ( 1955) — український вчений-біолог й еколог, фахівець у галузі заповідної справи.
 Гавриленко Ганна Віталіївна ( 1990) — російська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Гавриленко Григорій Іванович (1927 — 1984) — український радянський художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.
 Гавриленко Іван Михайлович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гавриленко Ігор Віталійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гавриленко Леонтій Ілліч (1923—1957) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Гавриленко Максим Сергійович (* 1991) — український футболіст, гравець ФК «Чорноморець» (Одеса).
 Гавриленко Микола Іванович — (1889 — 1971) — радянський зоолог, орнітолог, природоохоронний діяч.
 Гавриленко Микола Мефодійович (*1937) — народний депутат України 1-го скликання.
 Гавриленко Наталія (* 1965), літературні псевдоніми Симона Вілар і Наталія Образцова — українська російськомовна письменниця.
 Гавриленко Олександр Анатолійович (* 1966) — український правознавець, історик права, професор ХНУВС, ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 Гавриленко Олександр Анатолійович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Гавриленко Олена Петрівна ( 1964) — український географ-геоеколог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Гавриленко Сергій Анатолійович (1980—2022) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гавриленко Тетяна Сергіївна — заслужений юрист України.
 Гавриленко Тодор Матвійович (1899—1939) — український радянський історик, етнограф. Учень Михайла Грушевського.
 Гавриленко Юрій Миколайович (1952) — заслужений працівник промисловості України.

Див. також 
 Гавриленков
 Гавриленок
 Гаврилець

Примітки